|-
| 88001 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88002 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88003 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88004 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88005 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88006 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88007 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88008 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88009 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88010 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88011 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88012 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88013 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88014 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88015 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88016 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88017 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88018 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88019 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88020 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88021 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88022 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88023 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88024 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88025 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88026 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88027 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88028 - || || 30 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88029 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88030 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88031 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88032 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88033 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88034 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88035 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88036 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88037 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88038 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88039 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88040 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88041 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88042 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88043 - || || 29 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88044 - || || 29 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88045 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88046 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88047 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88048 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88049 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88050 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88051 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88052 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88053 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88054 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88055 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88056 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88057 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88058 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88059 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88060 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88061 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88062 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88063 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88064 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88065 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88066 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88067 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88068 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88069 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88070 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88071 - || || 4 de novembre, 2000 || Saji || Saji
|-
| 88072 - || 2000 WB || 16 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88073 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88074 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88075 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88076 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88077 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88078 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88079 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88080 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88081 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88082 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88083 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 88084 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88085 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88086 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88087 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88088 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88089 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88090 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88091 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88092 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88093 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88094 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88095 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88096 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88097 - || || 28 de novembre, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 88098 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88099 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 88100 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
8